Пеплум — верхній жіночий одяг у Стародавньому Римі, аналог давньогрецького пеплоса.
 Пеплум — жанровий різновид історичного фільму, де зображуються події зі стародавньої історії (Стародавній Рим, Стародавня Греція, Стародавній Єгипет, Вавилон тощо).